Atotonilco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mineral del Chico (ort), Hidalgo, 
 Atotonilco el Grande (ort), Hidalgo, 
 Ex-Hacienda de Atotonilquillo, ort, Guanajuato, Manuel Doblado, 
 Atotonilco el Alto (ort), Jalisco, 
 Atotonilco, Durango, ort, 
 Atotonilco, Nayarit, ort, Tecuala, 
 Atotonilco, Michoacán de Ocampo, ort, Contepec, 
 Atotonilco, Puebla, ort, 
 Atotonilco, Oaxaca, ort, 
 Atotonilco, Guerrero, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar